Àlex Giménez Imirizaldu (Barcelona, 1970), arquitecte per l'ETSAB 
 Alicia Giménez Bartlett (Almansa, 1951), filologia espanyola resident a Barcelona 
 Álvaro Giménez Candela (Elx, 1991), futbolista valencià que juga com a davanter 
 Andrés Giménez Soler (Saragossa, 1869 - 1938), historiador i arabista aragonès, arxiver de l'Arxiu de la Corona d'Aragó 
 Carlos Giménez (Madrid, 1941), autor de còmic 
 Carmen Giménez Martín (Casablanca, Marroc, 1943), conservadora d'art espanyola 
 Dani o Daniel Giménez Hernández (Vigo, 1983), futbolista gallec que juga com a porter 
 Domènec Giménez i Botey (Barcelona, 1907 - 76), director cinematogràfic, inventor i poeta 
 Emilia Giménez Giménez (Saragossa, 1945), vedet de revista aragonesa establerta a Barcelona
 Enric Giménez i Lloberas
 Ernesto Giménez Caballero
 Estela Giménez Cid
 Francisco Giménez Bautista (Barcelona, 1949), sindicalista 
 Francisco Giménez de Córdoba y Arce (Villarrobledo, Albacete, 1895-Villarrobledo, 1937), advocat, terratinent i alcalde de
 Gerónimo Giménez (Sevilla, 1854 – Madrid, 1923), compositor i director d'orquestra espanyol 
 Ignasi Giménez Renom
 Joan Giménez i Giménez (Barcelona, 1912 - 2003), pintor i il·lustrador 
 Joan Baptista Giménez i March (Gandesa, 1960), diputat al Parlament de Catalunya en la IV i V legislatures 
 Jorge Giménez Artuñedo
 José Giménez (1995), futbolista uruguaià 
 José María Giménez Pérez (1980), futbolista valencià 
 José Luis Giménez-Frontín (Barcelona, 1943 – 2008), narrador, poeta, traductor i crític literari 
 José Antonio Giménez-Arnau y Gran (Laredo, Cantàbria, 1912 - Madrid, 1985), diplomàtic i escriptor espanyol
 Josep Maria Giménez-Botey
 Juan Carlos Giménez Ferreyra (Asunción, 1960), boxejador paraguaià 
 Juan Luis Giménez
 Manel Giménez Valentí
 Manuel Giménez Fernández (Sevilla, 1896 -1968), advocat i polític espanyol
 María Angustias Giménez Vera (Granada, 1849 - Sant Boi de Llobregat, 1897), vídua i religiosa andalusa 
 Maria Teresa Giménez i Morell (Barcelona, 1928), pedagoga musical i directora de cant coral 
 Miquel Giménez (Barcelona, 1959), guionista i periodista 
 Orlando Ramón Giménez Álvarez
 Pilar Giménez García (Esplugues de Llobregat, 1982), cantant catalana 
 Rafael Giménez Jarque (València, 1993), futbolista valencià que juga com a migcampista 
 Rodrigo Giménez de Rada o Rodrigo Jiménez de Rada (Puente la Reina, 1170 - Lió, Regne de França, 1247), eclesiàstic
 Salvador Giménez Valls (Muro d'Alcoi, 1948), bisbe de Menorca (2008-15) i de Lleida des del 2015 
 Soledad Giménez
 Susana Giménez (Buenos Aires, 1944), actriu, model i empresària argentina 
 Tomás Giménez Bernabé (Monòver, 1877-1968), alcalde de l'Hospitalet de Llobregat (1923 -30) durant la Dictadura de Primo de Rivera 
 Toni Giménez (Barcelona, 1959), animador infantil i doctor en pedagogia
 Uberto Ramón Giménez Martínez o El Chato Giménez (Rosario, 1923 - ?), futbolista argentí de la dècada de 1940